Staphylininae — подсемейство жуков-стафилинид. Около 8000 видов.

Описание 
В эту группу входят, как крупнейшие представители всего семейства жуков-стафилинид, так и очень мелкие виды. Эти жуки часто встречаются возле навозных куч крупного рогатого скота или других гниющих материалов. Хищники, которые питаются различными видами мелких насекомых.

Средних и крупных размеров (3—40 мм), как правило, жуки стройной формы, часто блестящие черные или тёмно-коричневые, надкрылья красноватые у многих видов.

Представители подтрибы Amblyopinina (Южная Америка и Австралия) демонстрируют уникальный для семейства пример специализации: их имаго облигатно живут на теле крупных грызунов, перемещаясь в их шерсти, питаются их мелкими паразитами (клещами и другими).

Систематика 
В мировой фауне насчитывается 350 родов и около 8000 видов. Staphylininae — третье по величине подсемейство огромного семейства Staphylinidae, после Aleocharinae (около 16 тыс. видов) и Pselaphinae (около 10 000). Монофилия Staphylininae и его родственные связи с подсемейством Paederinae были широко приняты как в соответствии с общепринятой морфологической, так и молекулярной филогенией до последних трех лет. Некоторые недавние молекулярные филогении отвергали монофилию Staphylininae и рассматривали Paederinae как кладу внутри неё. В 2019 году в результате более обширных молекулярно-филогенетических исследований была снова подтверждена монофилия каждого из подсемейств Paederinae и Staphylininae, отвергнута гипотеза парафилии и выявлена новая филогения Staphylininae с топологией: Platyprosopini (Arrowinini ((Diochini (Othiini (Maorothiini, Xantholinini))) Staphylinini)). Все существующие трибы строго поддерживались этими исследованиями как монофилетические. В 2019 году были выделены ещё четыре новых подсемейства: Xantholininae (из триб Xantholinini, Othiini, Maorothiini и Diochini), Platyprosopinae (из Platyprosopinini, Arrowinini и †Thayeralinini) и Coomaniinae (для Coomania). При этом подсемейство Staphylininae принималось в составе триб Acylophorini, Afroquediini, Amblyopinini, Antimerini,†Baltognathini, Cyrtoquediini, Erichsoniini, Hyptiomini, Indoquediini, Quediini, Tanygnathinini и Staphylinini (с подтрибами Algonina, Anisolinina, Philonthina, Philothalpina, Staphylinina и Xanthopygina). Но уже в 2020 году это дробление было отвергнуто и Coomaniini, Platyprosopini и Xantholinini включены в состав Staphylininae. Восстановлен ранг подтриб Acylophorina, Afroquediina, Amblyopinina,
Antimerina, †Baltognathina, Cyrtoquediina, Erichsoniina, Hyptiomina, Indoquediina, Quediina и Tanygnathinina. В 2021 году восстановлена триба Quediini и создана Quelaestrygonini, ревизованы Cyrtoquediini и Indoquediini.

Staphylininae
 Триба: Arrowinini Solodovnikov and Newton, 2005
 Род: Arrowinus
 Триба: Coomaniini Żyła & Solodovnikov, 2019
 Род: Coomania
 Триба: Diochini Casey, 1906
 Род: Antarctothius
 Род: Diochus (Diochus electrus)
 Триба: Maorothiini Assing, 2000
 Род: Maorothius
 Триба: Othiini C.G. Thomson, 1859
 Роды: Atrecus, Caecolinus, Othius, Parothius
 Триба: Platyprosopini Lynch, 1884
 Род: Platyprosopus
 Триба: Staphylinini Latreille, 1802
 Подтриба: Acylophorina Outerelo & Gamarra, 1985
 Роды: Acylohsellus — Acylophorus — Amacylophorus — Anaquedius — Anchocerus — Australotarsius — †Eolophorus — Hemiquedius — Paratolmerus — Stevensia — Turgiditarsus
 Подтриба: Afroquediina Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019
 Роды: Afroquedius — Valdiviodes
 Подтриба: Algonina  Schillhammer & Brunke, 2017
 Роды: Algon — Barypalpus
 Подтриба: Amblyopinina Seevers, 1944
 Подтриба: Anisolinina Hayashi, 1993
 Роды: Amelinus — Amichrotus — Anisolinus — Barygnathus — Bombylodes — Diatrechus — Hesperoschema — Hesperosoma — Janalia — Misantlius — Pammegus — Philomyceta — Tolmerinus — Trigonopalpus — Tympanophorus
 Подтриба: Antimerina Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019
 Род:  Antimerus
 Подтриба: Cyrtoquediina Brunke & Solodovnikov, 2016 (или триба Cyrtoquediini включая ещё Alesiella)
 Роды: Astrapaeus — Bolitogyrus — Cyrtoquedius — Parisanopus — Quwatanabius — Sedolinus
 Подтриба: Erichsoniina Brunke & Solodovnikov, 2016
 Род: Erichsonius
 Подтриба: Hyptiomina
 Род: Holisus
 Подтриба: Indoquediina Brunke & Solodovnikov, 2016
 Роды: Indoquedius
 Подтриба: Philonthina
 Роды:  Actinomorphus — Actinus — Afrorabigus — Agacerus — Atopocentrum — Belonuchus — Bisnius — Cafius — Chroaptomus — Craspedomerus — Delgadobius — Diplostictus — Dorcophilonthus — Ecitophytes — Endeius — Erichsonius — Flohria — Gabriopalpus — Gabrius — Gabronthus — Glyphesthus — Hesperomimus — Hesperopalpus — Hesperus — Hybridolinus — Jurecekia — Laetulonthus — Leptopeltus — Leucitus — Linoderus — Mentophilonthus — Moeocerus — Mysolius — Neobisnius — Neoleucitus — Odontolinus — Onthostygnus — Ophionthus — Orthidus — Pachypelmopus — Paederallus — Paederomimus — Paracraspedomerus — Pescolinus — Peucoglyphus — Phileciton — Philonthus — Phucobius — Platyschema — Proxenobius — Pseudocraspedomerus — Pseudohesperus — Pseudomoeocerus — Pterygolaetus — Quediosoma — Rabigus — Remus — Scelotrichus — Sternotoxus — Taxiplagus — Thinocafius — Trachyphilonthus — Tropiopterius — Xanthodermus — Xenobius
 Подтриба: Philothalpina Chatzimanolis & Brunke, 2017
 Роды: Philothalpus
 Подтриба: Quediina (или триба Quediini): Acylohsellus — Acylophorus — Anaquedius — Anchocerus — Australotarsius — Euryporus — Hemiquedius — Indoquedius — Quedius — Quetarsius — ?Paratolmerus — ?Pseudorientis
 Род: Quedius (700 видов)
 Подрод Microsaurus (300 видов, в том числе 130 в Китае)
 Подтриба: Staphylinina
 Роды: Abemus (Abemus chloropterus), Agelosus, Apecholinus, Apostenolinus, Aulacocypus, Bafutella, Boothia, Cafioquedus, Collocypus, Creophilus, Dinothenarus, Emus, Eucibdelus, Euristus, Hadropinus, Hadrotes, Ocypus, Ontholestes, Physetops, Platydracus, Protogoerius, Staphylinus, Tasgius, Thinopinus, Thoracostrongylus, Wasmannellus
 Подтриба: Tanygnathinina Reitter, 1909
 Роды: Atanygnathus
 Подтриба: Xanthopygina
 Роды: Algon — Amelinus — Antimerus — Darwinilus — Dysanellus — Elecatopselaphus — Elmas — Gastrisus — Glenus — Hasumius — Hesperoschema — Isanopus — Nausicotus — Nordus — Ocyolinus — Oligotergus — Pammegus — Paraxenopygus — Phanolinopsis — Phanolinus — Philothalpus — Plociopterus — Prianophthalmus — Prionopedinus — Prionophilonthus — Rientis — Scaponopselaphus — Styngetus — Torobus — Triacrus — Tricholinus — Trigonopalpus — Trigonopselaphus — Tympanophorus — Xanthopygoides — Xanthopygus — Xenopygus — Zackfalinus
 Род Darwinilus
 Staphylinini Incertae sedis
 Alesiella
 Antimerus
 Bolitogyrus
 Триба: Xantholinini Erichson, 1839 (более 120 родов)
Вымершие группы:
 † Mesostaphylinus
 † Laasbium
 † Laostaphylinus
 † Cretoquedius
 Триба: † Thayeralinini Solodovnikov. & Yue, 2013
 Роды: † Thayeralinus

См также 

Rabigus tenuis
Bisnius fimetarius

Примечания

Ссылки 
 Tree of Life web project Staphylininae
 Подсемейство Staphylininae — атлас стафилинид (Staphylinidae) России и сопредельных стран

 
Подсемейства насекомых